Nightfall — девятый студийный альбом американской кантри-группы Little Big Town, изданный 17 января 2020 года на лейбле Capitol Nashville. Он включает синглы «Over Drinking» и «The Daughters», номинированный на Grammy.

История 
Запись проходила в нескольких музыкальных студиях: Blackbird Studios (Нашвилл, штат Теннесси), Dark Horse Music (LLC), House Of Blues (Нашвилл), Ivory & Rye (Нашвилл), Sound Emporium (Нашвилл), Southern Ground Nashville (Нашвилл). Релиз диска состоялся 17 января 2010 года

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. На сайте Metacritic ему дали 83 балла из 100. Стивен Томас Эрлвайн из AllMusic написал, что «труд очевиден, особенно в тщательном построении композиций и тонких оттенках на отдельных дорожках» и «это музыка для медитативных рассветов или для послеобеденного времени, нуждающегося в дозе утешения и успокоения». Он также сравнил звучание группы с Fleetwood Mac.

Коммерческий успех 
Nightfall дебютировал на первом месте в американском кантри-чарте Top Country Albums (четвёртый их чарттоппер) с тиражом 31,000 эквивалентных альбомных единиц, включая 26,000 традиционных продаж альбома. К марту 2020 года было продано 43,800 копий в США.

Список композиций

Участники записи 
Little Big Town
 Карен Файрчилд
 Кимберли Роадс Шлапман
 Филлип Свит
 Джими Вестбрук

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 Little Big Town - Sugar Coat
 Bluebird
 Wine, Beer, Whiskey

Кантри-альбомы
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums